La Déesse noire est une bande dessinée scénarisée par Jean-Michel Charlier et dessinée par MiTacq. À l'origine, c'est le quatrième épisode publié dans Pilote en 1963, du n°190 au n°238, qu'on retrouvera ensuite dans le Journal de Spirou en 1980, du n°2188 au n°2198. Elle sort en albums chez Dupuis dans la collection « Péchés de jeunesse » en 1981. Cet album est le deuxième tome de la série Jacques Le Gall, la suite de L'Œil de Kali.

Résumé 

Toujours poursuivi par la police française, des bandits amateurs d'émeraudes et des Thugs, Jacques Le Gall est à la recherche de renseignements sur le temple secret de Kali.

Il est désormais dans la jungle qui couvre les premières pentes de l'Himalaya. Il faut ensuite atteindre la jungle aux serpents que seule l'aide d'un vieil ermite permettra de traverser. Jacques Le Gall s'engouffre alors dans un temple de pierre oublié, descend dans un puits pour enfin admirer la colossale déesse en or et dérober l'œil de Kali.

Mais les bandits et les Thugs sont sur ses pas...

Notes et références 

Jacques Le Gall
Déesse noire, La